Aeris peut désigner :
 Aeris, une compagnie aérienne française entre 1989 et 2003 ;
 Aeris Gainsborough, l'un des personnages principaux du jeu vidéo et du film Final Fantasy VII.